Ліка — жіноче ім'я, зменшувальна форма імен Глікерія, Анжеліка
 Ліка Роман ( 1985) — українська модель, Міс Україна 2007.
 Ліка Стар ( 1973) — російська співачка
 Ліка — мова в ДРК, що належить до групи банту
 917 Ліка — астероїд у Сонячній системі

Прізвище 
 Іліон Ліка ( 1980) — албанський футболіст

Див. також 
 Лика